Behrends, eine Variante des Namens Behrendt, ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Andrea Behrends (* 1966), deutsche Ethnologin
 Caroline Behrends (1801– nach 1824), deutsche Schriftstellerin
 Constanze Behrends (* 1981), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Cora Behrends (1865–1938), US-amerikanische Musiklehrerin, Pianistin und Komponistin
 Ehrhard Behrends (* 1946), deutscher Mathematiker
 Ernst Behrends (1891–1982), deutscher Lyriker und Erzähler
 Gerhard Dominicus Behrends (1776–1845), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Hermann Behrends (1907–1948), deutscher SS- und Polizeiführer

 Jenna Behrends (* 1990), deutsche Politikerin (CDU)
 Johann Konrad Behrends (1775–1843), deutscher Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Leopold Behrends (1879–1944), deutscher Komponist und Musiklehrer
 Ludwig Behrends (1894–nach 1939), deutscher Aufnahmeleiter und Filmproduktionsleiter
 Marga Behrends (1907–2010), deutsche Sängerin und Tänzerin
 Okko Behrends (* 1939), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Onno Behrends (1862–1920), deutscher Teefabrikant
 Peter Wilhelm Behrends (1773–1854), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker

 Thomas Behrends (* 1967), deutscher Ökonom
 Walter Behrends (1919–1990), deutscher Chirurg
 Wolfgang Behrends (1926–2009), deutscher Diplomat

Siehe auch 
 Unternehmen Behrends, siehe Evakuierung der Deutschen Volksgruppe aus dem Banat 1944 #„Unternehmen Behrends“ und „Evakuierungskommando Fiedler“
 Behrens
 Berends
 Berens
 Berenz

Familienname
Deutscher Personenname